Tomás (prenome)

História e religião 
 Tomás de Aquino
 Tomás (mestre dos soldados)
 Tomás (conde)

Geografia 
 Tomas (distrito) — distrito no Peru

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos